Vibert je příjmení následujících osob:

 James Vibert, švýcarský sochař
 Jean-Georges Vibert, francouzský malíř
 Luke Vibert, britský hudebník